Terziev est un patronyme porté notamment par :

 Brigitte Terziev (1943-), sculptrice française ;
 Georgi Terziev (1992-), footballeur bulgare ;
 Kiril Terziev (1983-), lutteur bulgare spécialiste de la lutte libre.